Лентьево — деревня в Ядровской волости Псковского района Псковской области.

Расположена в 23 км (по дороге) от южной границы Пскова и деревни Черёха.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района